Дерзость — многозначное слово. 
 Дерзость (фильм)
 Дерзость (свойство характера)